Róna může být:
 Róna (příjmení)
 Jaroslav Róna – český výtvarník
 László Róna – maďarský hokejista

zeměpisný název
 Rovné – maďarský název více slovenských obcí
 Lednické Rovne - slovenské městečko
 Rhôna – řeka ve Švýcarsku a Francii

zeměpisné určení
 rovne (pl., vyslov: rovně) - slovensky roviny